Mate Kovačević (novinar)
 Mate Kovačević (slikar), Mate Kovačević Eskaviljo
 Mato Kovačević, hrvatski glazbenik